Маклі́н або Макле́йн () — прізвище шотландського походження (). Також є прізвище ірландського походження від  як, варіант від MacGlynn.

Персоналії 
Прізвище
 Алістер Маклін (, ; 1922—1987) — шотландський письменник, який відомий низкою творів детективного та пригодницького жанру.
 Бретт Маклін (; 1978) — канадський хокеїст, нападник.
 Грег Маклін ( або ; ?) — австралійський кінорежисер, продюсер і письменник.
 Девід Маклін (; 1890—1967) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джек Маклейн (; 1923—2003) — канадський хокеїст.
 Джим Маклін (; (*1973) — шотландський футболіст та тренер.
 Джон Маклін (; 1964) — канадський хокеїст, нападник.
 Дон Маклейн (;  1970) — американський баскетболіст, форвард.
 Дон Маклін (; 1945) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів.
 Дональд Дюарт Маклін (Маклейн) (; 1913—1983) — британський дипломат, радянський розвідник.
 Ей Джей Маклін (, також відомий як Ей Джей Маклін; 1978) — американський музикант, співак, учасник групи «Backstreet Boys».
 Еллен Маклейн () — акторка та оперна співачка.
 Кірк Мак-Лін (; 1966) — канадський хокеїст, воротар.
 Метт Маклін (; 1988) — американський плавець, олімпійський чемпіон (2012).
 Пол Маклін (, 1958) — канадський хокеїст.
 Стівен Гленвуд Маклейн (; 1954) — канадський фізик, астронавт.
 Стівен Маклін (; 1981) — шотландський футбольний арбітр.
 Томмі Маклін (, 1947) — шотландський футболіст і футбольний тренер.
 Ширлі Маклейн (; 1934) — американська актриса і письменниця.

Ім'я
 Маклейн Ворд (; 1975) — американський вершник, олімпійський чемпіон (2004, 2008).

Персонажі 
 Джон Макклейн () — герой серії фільмів «Міцний горішок».

Топонім

Маклейн (округ) () — назва округів у США.
 Маклейн — місто, штат Техас
 Маклейн — поселення, штат Іллінойс
 Маклейн — поселення, штат Небраска
 Маклейн — переписна місцевість, штат Вірджинія

Інше 
 Клан Маклін (, ) — один з кланів гірської Шотландії (Хайленду).
 14438 МакЛін (14438 MacLean) — астероїд головного поясу, відкритий 27 квітня 1992 року.
 Водоспад Маклін () — водоспад у Новій Зеландії.
 «Планкет та Маклейн» () — історична драма.

Шотландські прізвища
Ірландські прізвища